

События 

 1064—1065 — Гарольд Годвинсон потерпел кораблекрушение на берегу Понтье. Он попал в плен к Вильгельму Нормандскому и вынужден принести ему клятву. Война Вильгельма с герцогом Конаном Бретонским. Помолвка Гарольда с Аделиной, дочерью Вильгельма.
 Создание графства Португалия.
 В городе Печ, Венгрия, заложена базилика Петра и Павла.
 Торки опустошили Македонию и дошли до Константинополя, где были разгромлены армией Византийской империи. Уцелевшие торки вернулись на Русь.
 Вторжение Алп-Арслана в Армению и Грузию. Турки-сельджуки захватывают бывшую армянскую столицу Ани от Византии
 1064—1067 — император Китая Ин-цзун.
 Князь Ростислав Владимирович изгнал из Тьмутаракани Глеба Святославича.
 Князь Изяслав Ярославич разбил на Сновске половецкого хана Сокала (Искала).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1064 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1064 году
 Дромтонпа

См. также

Примечания